Pogorzel (gromada w powiecie gołdapskim)
 Pogorzel (gromada w powiecie mińskim)

także:
 Pogorzel Wielka (gromada) (powiat piski)